Slätthult kan avse:

 Slätthult, Krogsereds socken – en by i Falkenbergs kommun
 Slätthult, Djurröds socken – en by i Kristianstads kommun
 Slätthult, Lerums kommun – en ort i Lerums socken i Lerums kommun
 Slätthult, Habo kommun – en by i Habo socken
 Slätthult, Trollhättans kommun – ett friluftsområdet